Timothé Tuffet, né le  à Versoix, est un joueur suisse de hockey sur glace et français.

Profil
Il joue au poste d'attaquant et porte le numéro de maillot 22.

Carrière en club
Timothé effectue ses classes juniors au sein du club du Genève-Servette HC et HC Sierre. Ensuite il rejoint le HC Bienne en junior Elite. Il joue avec l'équipe première du club seelandais à partir de la saison 2006-2007 jouant également avec le junior Elite du club ainsi qu'avec l'équipe de Zuchwil-Regio en 1Ligue.
Lors de la saison 2008-2009, il joue en 1Ligue avec le HC Moutier et avec les Junior Elite B.
En , il signe un nouveau contrat avec le HC Franches-Montagnes en 1Ligue.
Pour la saison 2014-2015, il est de retour au HC Ajoie  .

Palmarès
Champion Suisse LNB en 2007 et 2008 avec le HC Bienne
Champion Suisse Elite B en 2008 et 2009 avec le HC Bienne
Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Anecdote

 Il est champion Suisse LNA de Skater Hockey avec SHC Bienne Seelanders en 2007
 Il fut également élu dans le all-star team des championnats d'Europe de Skater Hockey en 2007

Références

Fiche du joueur sur le site www.ehcb.ch
Fiche de carrière sur www.eurohockey.com

Naissance en août 1989
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif genevois
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Ajoie
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Naissance à Versoix
Attaquant de hockey sur glace